Овод — название фильмов, поставленных по мотивам одноимённого романа Этель Лилиан Войнич.

 «Овод» — советский художественный фильм 1928 года, режиссёр Котэ Марджанишвили.
 «Овод» — советский художественный фильм 1955 года, режиссёр Александр Файнциммер.
 «Овод» — трёхсерийный телевизионный художественный фильм 1980 года, режиссёра Николая Мащенко.